Мычельский (иногда называется Мыцельский, ) — польская фамилия. Известные носители:

 Мычельский, Михаил (1796—1849) — польский генерал.
 Мычельский, Зигмунт (1907—1987) — польский композитор.
 Мычельский, Станислав (1743—1818) — польский писатель.
 Мычельский, Ян (род. 1932) — польский и американский математик.